Ву́лиця Ва́нди Василе́вської — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

У листопаді 2015 року Український інститут національної пам'яті оприлюднив список прізвищ осіб, в тому числі й Ванди Василевської, які займали керівні посади в комуністичній партії, вищих органах влади та управління СРСР, УРСР, інших союзних або автономних радянських республік і причетні до встановлення режиму сталінізму в Україні, який призвів до трагедії українського народу в двадцятому столітті. Відповідно до закону України про декомунізацію, вулиці, які носять імена В. Василевської в Україні, будуть змінені.

 Вулиця Ванди Василевської — вулиця в м. Городок
 Вулиця Ванди Василевської — вулиця в с. Журавне
 Вулиця Ванди Василевської — вулиця в смт. Мельниця-Подільська

Окуповані території:
 Вулиця Ванди Василевської — вулиця в місті Донецьк.
 Вулиця Ванди Василевської — вулиця в місті Макіївка Донецької області.
Вулиця Ванди Василевської — вулиця в місті Хрустальний Луганської області.

 Вулиця Ванди Василевської — колишня назва вулиці Богдана Гаврилишина в місті Київ.
 Вулиця Ванди Василевської — колишня назва вулиці Олександра Олеся в місті Кривий Ріг.
 Вулиця Ванди Василевської — колишня назва вулиці Феодосія Козачинського в місті Кропивницький.
 Вулиця Ванди Василевської — колишня назва вулиці Валерії Новодворської в місті Луцьк.
Вулиця Ванди Василевської — колишня назва Європейської вулиці в місті Миргород Полтавської області.
 Вулиця Ванди Василевської — колишня назва вулиці Тобілевичів в місті Новоукраїнка Кіровоградської області.
 Вулиця Ванди Василевської — колишня назва вулиці Теодозії Бриж в місті Рівне.  
 Вулиця Ванди Василевської — колишня назва Гетьманської вулиці в місті Харків.
Вулиця Ванди Василевської — колишня назва вулиці Василя Мельника в місті Чернівці.
 Вулиця Ванди Василевської — колишня назва вулиці Григорія Сурабка в місті Чернігів.

Вулиці, названі на честь людей
Вулиці в Україні, названі на честь жінок